Bestwin bezeichnet:

 Bestwina, Dorf und Landgemeinde im Powiat Bielski in der Woiwodschaft Schlesien, Polen (Deutscher Name)
 Nieder Bestwin, heute Bestwinka, Ortsteil von Bestwina
 Bestwin, frühere slawische Siedlung im heutigen Brandenburg, aus der das Dorf Klein Besten hervorgegangen ist